Cavaillon – comune della Francia nel dipartimento della Vaucluse
Cavaillon – comune di Haiti nell'arrondissement di Aquin
9392 Cavaillon – asteroide della fascia principale